Курбан Бабаев: Бабаев, Курбан (1908—1968) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаев, Курбан Латыпович (1910—2000) — советский геолог.